Джо́эл Уо́рд () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Уорд, Джоэл (род. 1989) — английский футболист.
 Уорд, Джоэл (род. 1980) — канадский хоккеист.